Со́болева — женская форма русской фамилии , а также топоним. Известные носительницы:
 Соболева, Анна Александровна (1923—1952) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда (1949).
 Соболева, Вера Александровна (1915—2013) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда (1966).
 Соболева, Валентина Константиновна (1903—1993) — советская театральная актриса.
 Соболева, Дарья Сергеевна (род. 1992) — российская футболистка.
 Соболева, Евгения Викторовна (род. 1988) — российская ватерполистка.
 
 
 Соболева, Лариса Степановна (род. 1948) — российский литературовед, профессор УрФУ.
 Соболева, Майя Евгеньевна (род. 1963) — российский философ.
 Соболева, Марина Александровна (род. 1975) — российская певица.
 Соболева, Наталья Андреевна (род. 1995) — российская сноубордистка.
 Соболева, Надежда Александровна (1935—2023) — советский и российский историк.
 Соболева, Надежда Васильевна (род. 1946) — российская поэтесса, литературный критик, литературовед, лингвист, переводчица.
 Соболева, Полина Ивановна (1915—2020) — советский и российский историк, профессор МГУ, заслуженный деятель науки РСФСР (1980).
 Соболева, София Павловна (1840—1884) — русская писательница.
 Соболева, Юлия — российская пловчиха в ластах.

Составная фамилия 
 Де-Вос-Соболева, Елена Викторовна (1875—1945) — русская оперная певица.

Топоним 
 Соболева — деревня, Октябрьский район, Курская область, Россия. Примечания